Голотурия может означать:

 Голотурия — класс беспозвоночных животных типа иглокожих
 1РЛС232 MP-K «Голотурия» — российская радиолокационная станция военного назначения